Siemiątkowo (gemeente)
 Siemiątkowo (powiat Żuromiński)
 Siemiątkowo (powiat Ostrołęcki)